Ма́уро Даниэ́ль Гойкоэ́чеа Фу́рия (; 27 марта 1988, Монтевидео) — уругвайский футболист, вратарь клуба «Бостон Ривер».

Биография 
В возрасте 18 лет подписал контракт с командой «Данубио». В чемпионате Уругвая сыграл 60 матчей. Летом 2012 года главный тренер «Ромы» Зденек Земан пригласил вратаря в команду, и итальянский клуб арендовал Мауро на один сезон. В составе римлян Гойкоэчеа дебютировал в игре 10-го тура Серии A, выйдя на замену после перерыва вместо Мартена Стекеленбурга.

В составе юношеской и молодёжной сборной участвовал в чемпионате мира в 2005 и в 2007 году соответственно.

Достижения 
  «Данубио»
 Чемпион Уругвая: 2006/07

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Оцелул»
Игроки ФК «Арока»
Игроки ФК «Тулуза»